Wiz est une collection dédiée à littérature d'enfance et de jeunesse initiée en 2002 par les éditions Albin Michel.

Dirigée initialement par Anne Michel, cette collection propose beaucoup d'ouvrages relevant des littératures de l'imaginaire. Parmi les auteurs publiés, la génération confirmée (Robert McCammon, Clive Barker, Neil Gaiman, Jonathan Stroud…) côtoie la nouvelle garde (Rick Riordan, Melissa de la Cruz, Meg Cabot…).

En 2006, Shaïne Cassim prend la direction de la collection.

Liste des titres

Années 2000

2002 
 Le Quadrille des assassins par Hervé Jubert
 Abarat par Clive Barker
 Le Temps ne s'arrête pas pour les souris par Michael Hoeye

2003 
 Coraline par Neil Gaiman
 Les Sables du temps par Michael Hoeye
 Un tango du diable par Hervé Jubert
 Molly Moon et le livre magique de l'hypnose par Georgia Byng
 L'Amulette de Samarcande par Jonathan Stroud
 Reine du fleuve par  Eva Ibbotson
 La Fontaine aux vestales par Jean-François Nahmias
 Une folle famille par Philip Ardagh
 Une folle équipée par Philip Ardagh

2004 
 Une folle croisière par Philip Ardagh
 Lion Boy par Zizou Corder
 Sabbat Samba par Hervé Jubert
 Molly Moon arrête le temps par Georgia Byng
 Les souris mènent la danse par Michael Hoeye
 Jours de lumière, nuits de guerre par Clive Barker
 L'Œil du Golem par Jonathan Stroud
 La Gladiatrice par Jean-François Nahmias

2005 
 Sortilèges et sacs à main par Sarah Mlynowski
 Un été pour tout changer par Melissa de la Cruz
 Les Fugitifs par Zizou Corder
 Magyk par Angie Sage
 Les Futures Vies de Justine par Chloë Rayban
 Blanche ou la Triple Contrainte de l'enfer par Hervé Jubert
 Le Secret du quai 13 par Eva Ibbotson
 Une vie ailleurs par Gabrielle Zevin
 Les Treize Vies et demie du Capitaine Ours Bleu - 1 par Walter Moers
 Les Treize Vies et demie du Capitaine Ours Bleu - 2 par Walter Moers
 Le Dernier Elfe par Silvana De Mari
 La Porte de Ptolémée par Jonathan Stroud
 Le Voleur de foudre par Rick Riordan

2006 
 Dans la peau d'un garçon par Chloë Rayban
 Recherche sorcière désespérément par Eva Ibbotson
 Le Grand Vol par Angie Sage
 Maintenant, c'est ma vie par Meg Rosoff
 Blanche et l'Œil du grand Khan par Hervé Jubert
 Violette par Jacqueline Wilson
 Crapauds et Roméos par Sarah Mlynowski
 La Poursuite par Zizou Corder
 Grimpow, l'élu des templiers par Rafael Ábalos
 Molly Moon et le Maharadjah par Georgia Byng
 Felicity James par Jennifer Lynn Barnes
 L'Elfe du Grand Nord par Lucy Daniel Raby
 Code Amrita par Stephen Cole
 Fabuleux bains de minuit par Melissa de la Cruz
 La Piste gauloise par Jean-François Nahmias

2007 
 Bienvenue à Griffstone par Eva Ibbotson
 L'Étrange Cas de l'assassinat de Katie la fêlée par Peter Abrahams
 Secrets de pêches par Jodi Lynn Anderson
 Une (irrésistible) envie de sucré par Meg Cabot
 Une saison en bikini par Melissa de la Cruz
 La Disparition d'Anastasia Cayne par Gregory Galloway
 Blanche et le Vampire de Paris par Hervé Jubert
 Tokyo : Perdus dans la grande ville par Graham Marks
 Qui veut tuer Britney ? par Sean Olin
 Les Sirènes par Dale Peck
 Tout sur Rachel ! par Sarah Mlynowski
 La Mer des monstres par Rick Riordan
 La Malédiction d'Old Haven par Fabrice Colin
 Le Mystère du lac par Robert McCammon
 La Reine maudite par Angie Sage
 Les Vampires de Manhattan par Melissa de la Cruz

2008 
 Le Dernier Orc par Silvana De Mari
 L'Horloge du temps par Jeanette Winterson
 Justine sérieusement amoureuse par Chloë Rayban
 Le Premier qui pleure a perdu par Sherman Alexie
 Peau de pêche par Jodi Lynn Anderson
 Le Secret de la pierre occulte par Artur Balder
 Peter et la Poussière d'étoiles par Artur Balder et Ridley Pearson
 Molly Moon et la Machine à lire les esprits par Georgia Byng
 Une (irrésistible) envie d'aimer par Meg Cabot
 Comme des sœurs par Elizabeth Craft
 Le Courage du papillon par Norma Fox Mazer
 Le Mystère d'Éleusis par Jean-François Nahmias
 Fantômes à tous les étages par Laura Ruby
 Un monde sans rêves par Nicola Morgan
 Le Sort du titan par Rick Riordan
 Jack Perdu et le Royaume des ombres par Katherine Marsh
 La Quête par Angie Sage
 Le Maître des dragons par Fabrice Colin

2009 
 Les Sang-Bleu par Melissa de la Cruz
 L'Élixir de rose par Michael Hoeye
 La Mystérieuse Affaire d'Echo Falls par Peter Abrahams
 Une (irrésistible) envie de dire oui par Meg Cabot
 Amies pour la vie par Elizabeth Craft
 Glamour toujours par Melissa de la Cruz
 Le Palais des mirages par Hervé Jubert
 L'Étrange Vie de Nobody Owens par Neil Gaiman
 La Dérivante par Dale Peck
 Deux sorcières pour un garçon par Sarah Mlynowski
 Le Cabinet des merveilles par Marie Rutkoski
 Bleu Cauchemar par Laurie Faria Stolarz
 Les Sang-d'Argent par Melissa de la Cruz
 Les Héros de la vallée par Jonathan Stroud
 Le Chemin invisible par Rafael Ábalos
 Blanc Fantôme par Laurie Faria Stolarz
 Le Baiser du vampire par Melissa de la Cruz
 Magyk Book par Angie Sage
 Ne jamais tomber amoureuse par Melissa Marr
 Tattoo par Jennifer Lynn Barnes
 Peter et le Voleur d'ombres par Artur Balder et Ridley Pearson

Années 2010

2010 
 Un endroit où se cacher par Joyce Carol Oates
 La Bataille du labyrinthe par Rick Riordan
 Treize Raisons par Jay Asher
 Un amour de pêche par Jodi Lynn Anderson
 Le Journal de Carrie par Candace Bushnell
 Le Bal des dragons par Jessica Day George
 Le Sortilège par Angie Sage
 L'Effet Justine par Chloë Rayban
 Gris Secret par Laurie Faria Stolarz
 La Fille qui voulait être Jane Austen par Polly Shulman
 Le Globe céleste par Marie Rutkoski
 Rouge Souvenir par Laurie Faria Stolarz
 La Nuit des démons par Sarah Rees Brennan
 Le Dernier Olympien par Rick Riordan
 Ne jamais te croire par Melissa Marr
 Hex Hall par Rachel Hawkins
 Odd et les Géants de glace par Neil Gaiman
 Le Secret de l'ange par Melissa de la Cruz
 Prada et Préjugés par Mandy Hubbard

2011 
 Mortels petits secrets par Laurie Faria Stolarz
 Bal de givre à New York par Fabrice Colin
 Le Peuple des minuscules par Steve Augarde
 Je ne sais plus pourquoi je t'aime par Gabrielle Zevin
 Summer and the City par Candace Bushnell
 Bloody Valentine par Melissa de la Cruz
 Belladonna Johnson parle avec les morts par Helen Stringer
 L'Été où je suis devenue jolie par Jenny Han
 L'Été où je t'ai retrouvé par Jenny Han
 Deux filles sur le toit par Alice Kuipers
 L'Étang aux libellules par Eva Ibbotson
 La Planète interdite par Laure-Marie Lapouge
 Humaine par Rebecca Maizel
 Les Cent Portes secrètes par Colin Thompson
 Manhattan Girls par Joanna Philbin
 Le Héros perdu par Rick Riordan
 J'ai embrassé un zombie (et j'ai adoré) par Adam Selzer
 Ne jamais t'embrasser par Melissa Marr
 Si tu m'entends par Sharon Dogar
 Le Maléfice par Rachel Hawkins
 La Pyramide rouge par Rick Riordan
 Le Jeu du chevalier par Kit Pearson
 Mortels petits mensonges par Laurie Faria Stolarz
 L'Anneau de Salomon par Jonathan Stroud
 La Promesse des Immortels par Melissa de la Cruz
 Sisters Red par Jackson Pearse
 Gótico par Rafael Ábalos
 Princesse Vinyle par Yvonne Prinz
 Jade, fille de l'eau par Nina Blazon
 Celandine par Steve Augarde

2012 
 Nosferas par Ulrike Schweikert
 Hate List par Jennifer Brown
 La Pluie, les Garçons et autres choses mystérieuses par Susane Colasanti
 Graffiti Moon par Cat Crowley
 Troubles par Claudine Desmarteau
 Dis-moi que tu m'aimes par Francisco de Paula Fernández
 Une saison à Long Island par Anna Godbersen
 Tout ce qui brille par Anna Godbersen
 L'Été devant nous par Jenny Han
 Les filles relèvent le défi par Joanna Philbin
 Dark Eyes par William Richter
 Le Fils de Neptune par Rick Riordan
 La Ténèbre par Angie Sage
 Parle-moi ! par Sarah Mlynowski
 Code Aztec par Stephen Cole
 Poliedrum par Rafael Ábalos
 Le Trône de feu par Rick Riordan
 Le Sacrifice par Rachel Hawkins
 Âmes sœurs par Rebecca Maizel
 La Balade de Pell Ridley par Meg Rosoff
 La Toute Première Fois par Lauren Strasnick
 La Mafia du chocolat par Gabrielle Zevin
 Quand on s'embrasse sur la Lune par Stephen Tunney
 Le Messager du feu par Marina Diatchenko et Sergueï Diatchenko
 La Prophétie du héros par Rafael Ábalos
 Les Portes du Paradis par Melissa de la Cruz

2013 
 La Marque d'Athéna par Rick Riordan
 2 filles + 3 garçons - les parents = 10 choses que nous n'aurions pas dû faire par Sarah Mlynowski
 Double Jeu par Judy Blundell
 Irrésistible ! - L'Intégrale par Meg Cabot
 Entre toi et moi par Stephen Emond
 La Fille du parrain par Gabrielle Zevin
 172 heures sur la Lune par Johan Harstad
 Amnesia par Jennifer Rush
 Le Réveil des créatures par Carole E. Barrowman et John Barrowman
 Prends-moi dans tes bras par Francisco de Paula Fernández
 La Ligue des cœurs brisés par Pamela Wells
 Un été pour tout changer - L'Intégrale par Melissa de la Cruz
 Rien que nous par Kristin Halbrook
 L'Ombre du serpent par Rick Riordan
 Le Fils de Sobek par Rick Riordan
 Le Pacte des loups par Melissa de la Cruz
 Partials par Dan Wells
 L'Envol par Rinsai Rossetti
 Catacomb City par Hilary Wagner
 En mode VIP par Joanna Philbin
 Ready to rock! par Meg Cabot
 Un baiser pour la nuit par Anna Godbersen

2014 
 Automne par Jan Henrik Nielsen
 Ce que j'ai oublié de te dire par Joyce Carol Oates
 Treize Raisons par Jay Asher
 Ne t'inquiète pas pour moi par Alice Kuipers
 Un endroit où se cacher par Joyce Carol Oates
 Bleu passion par Victoria Strauss
 Memento par Jennifer Rush
 Touch par Jus Accardo
 Fragments par Dan Wells
 La Maison d'Hadès par Rick Riordan

Annexes

Articles connexes 
 Éditions Albin Michel
 Science-fiction
 Fantasy

Liens externes 
 Ancien site de la collection
 
 

Collection de littérature d'enfance et de jeunesse
Albin Michel